Beetham ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Beetham (1905–1979), britischer Kolonialbeamter
 Michael Beetham (1923–2015), britischer Offizier der RAF
 Roger Beetham (1937–2009), britischer Diplomat

Beetham bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Beetham (Cumbria), ein Ort in der englischen Grafschaft Cumbria